Tchioknoutye () est un film soviétique réalisé par Alla Sourikova, sorti en 1991.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Valeri Chouvalov
 Musique : Gennadi Gladkov
 Décors : Vladimir Korolev

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1991
Comédie soviétique